Benoît Bordat (19846), homme politique français.
 Denis Bordat (1923-2010), militant et marionnettiste français.
 Georges Bordat, dit Jo Bordat (1934-2014), entraîneur français de saut à ski.
 Josselin Bordat (1980-), auteur, scénariste, réalisateur et musicien français.
 Toussaint Bordat (1854-?), canut, épicier, libraire, marchand de journaux et militant anarchiste français.